Dalian bezeichnet:

Orte
 Dalian, die Unterprovinzstadt Dalian (大连市) (1898–1955 russisch Дальний Dalni) in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dalian (Dongzhou), das Straßenviertel Dalian (搭连街道) des Stadtbezirks Dongzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dalian (Daozhen), die Großgemeinde Dalian (大磏镇) im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dalian (Huaiyang), die Gemeinde Dalian (大连乡) im Kreis Huaiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Dalian (Pingtan), die Gemeinde Dalian (大练乡) im Kreis Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian

Personen
 Susan Dalian (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Sonstiges
 (3187) Dalian, Asteroid des Hauptgürtels